Sonata per pianoforte n. 2 (Balakirev)
Sonata per pianoforte n. 2 (Beethoven)
Sonata per pianoforte n. 2 (Boulez)
Sonata per pianoforte n. 2 (Brahms)
Sonata per pianoforte n. 2 (Chopin)
Sonata per pianoforte n. 2 (Ives)
Sonata per pianoforte n. 2 (Mozart)
Sonata per pianoforte n. 2 (Prokof'ev)
Sonata per pianoforte n. 2 (Rachmaninov)
Sonata per pianoforte n. 2 (Schubert)
Sonata per pianoforte n. 2 (Schumann)
Sonata per pianoforte n. 2 (Šostakovič)
Sonata per pianoforte n. 2 (Skrjabin)
Sonata per pianoforte n. 2 (Tippett)